, journaliste, mathématicien et écrivain scientifique israélo-suisse;
 Lucien Szpiro (1941–2020), mathématicien français.
 Conjecture de Szpiro

Voir aussi 
 Spiro